Termenul Danubius poate însemna:

denumirea latină a Dunării

editura Danubius din București vezi: George BăjenaruUniversitatea Danubius din Galați vezi Listă a universităților din România''